Personen
 Butch Cassidy (1866-1908), Amerikaans crimineel
 Cassidy (rapper) (1982), Amerikaans rapper
 Cassidy Freeman (1982), Amerikaans actrice
 David Cassidy (1950-2017), Amerikaans zanger
 DJ Cassidy (1981), Amerikaans dj
 Edward Idris Cassidy (1924), Australisch kardinaal
 Elaine Cassidy (1979), Iers actrice
 Eva Cassidy (1963-1996), Amerikaans zangeres
 Jack Cassidy (1927-1976), Amerikaans acteur
 Joanna Cassidy (1945), Amerikaans actrice
 Katie Cassidy (1986), Amerikaans actrice
 Michael Cassidy (1983), Amerikaans acteur
 Nick Cassidy (1994), Nieuw-Zeelands autocoureur
 Orlagh Cassidy (1968), Amerikaans actrice
 Patrick Cassidy (componist) (1956), Iers componist
 Patrick Cassidy (acteur) (1962), Amerikaans acteur

 Overig
 Black Tom Cassidy, een superschurk uit Marvel Comics
 Young Cassidy, Britse film uit 1965